João (nome)

 Personagens bíblicas
 João, o Evangelista 
 Evangelho segundo João — por vezes referido apenas como João
 João Batista — profeta, primo de Jesus Cristo

Bizantinos 
 João (sobrinho de Vitaliano)
 João (filho de Sisiníolo)
 João (século VI)
 João (prefeito pretoriano)
 João (argentário)
 João (filho de Constantino)
 João (rebelde)
 João (pai de Vigílio)
 João, o Velho
 João (guarda-costas)
 João (mestre dos soldados da Armênia)
 João (filho de Nicetas)
 João (comandante de federados)
 João Troglita
 João de Epidamno
 João (patrício)
 João (filho de Domencíolo)
 João (cônsul honorário em 514)
 João (cubiculário)
 João (conde das sagradas liberalidades no século V)
 João (conde das sagradas liberalidades no século VI)

Imperadores 
 João I Tzimisces 
 João II Comneno 
 João III Ducas Vatatzes 
 João IV Láscaris 
 João V Paleólogo (r. 1341–1376; 1379–1391)
 João VI Cantacuzeno 
 João VII Paleólogo 
 João VIII Paleólogo 

 Reis de Portugal
  
  
  
  
  
  

 Reis da Inglaterra
  

 Reis de Aragão
  
  

 reis de Navarra
  
  

 Reis de Castela
  
  

 Reis e príncipes de Espanha
 João Carlos I de Espanha 
 Juan de Bourbon — Conde de Barcelona, pai de João Carlos
 João, Conde de Montizón — pretendente carlista

 Reis de França
  
  
 João, Conde de Montizón — pretendente legitimista

 Papas
 Papa João (vários)
 Papa João Paulo (vários)

 Príncipes e infantes de Portugal
 João de Portugal, Duque de Valência de Campos 
 João, Infante de Portugal 
 João de Coimbra, Príncipe de Antioquia  — Infante de Portugal. Filho de Pedro, Duque de Coimbra 
 João, Duque de Viseu  — Infante de Portugal, filho do infante Fernando, Duque de Viseu
 João de Portugal (1429-1433) — filho primogénito de Duarte I; morreu criança
 João Manuel de Portugal e Vilhena  — filho natural de Duarte I. Bispo de Ceuta e da Guarda
 João, Príncipe de Portugal (1451) — filho primogénito de D. Afonso V; morreu criança
 João Manuel, Príncipe de Portugal  — filho de João III e pai de Sebastião I
 João I, Duque de Bragança  — 6º Duque de Bragança
 João de Lencastre, Duque de Aveiro  — 1º Duque de Aveiro, filho de D. Jorge de Lencastre, filho natural de João II
 João, Marquês de Montemor-o-Novo , 2º filho de Fernando I, 2º Duque de Bragança
 João de Bragança, Duque de Beja infante filho de Maria II e Fernando II, reis de Portugal

Desambiguações de antropônimos